Ucraina a participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice ca țară independentă în 1994, și de atunci și-a trimis sportivii să concureze la toate Jocurile Olimpice de vară și la toate Jocurile Olimpice de iarnă. La Olimpiade sportivii ucraineni au câștigat în total 65 de medalii, cel mai de succes sport fiind gimnastica.

Medalii după olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Medalii după sport 
 Jocurile Olimpice de vară

 Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe

Legături externe

  Ukraine, la olympedia.org